Vinata ist:

 Vinata (Mythologie), in der indischen Mythologie Tochter des Daksha, Mutter des Garuda und Weib des Kashyapa 
 (2347) Vinata, ein Asteroid